Cát Bà (archipelag)
 Cát Bà (wyspa)

Zobacz też